Дави́д Николаеви́ч Гобеджишви́ли (, ) — советский борец вольного стиля, чемпион Европы, чемпион и призёр чемпионатов мира, чемпион и призёр Олимпийских игр, Заслуженный мастер спорта СССР (1985).

Биография 
На Летних Олимпийских играх 1988 года в Сеуле боролся в весовой категории до 130 килограммов.

В схватках:
 в первом круге на 5-й минуте за явным преимуществом со счётом 17-0 выиграл у Дениса Атье (Сирия);
 во втором круге на 3-й минуте тушировал Хироюки Обата (Япония);
 в третьем круге на 5-й минуте ввиду пассивности противника выиграл у Ральфа Бреммера (ФРГ);
 в четвёртом круге по баллам со счётом 6-1 выиграл у Атанаса Атанасова (Болгария);
 в пятом круге по баллам со счётом 6-0 выиграл у Ласло Клауза (Венгрия) и вышел в финал;

В финале боролся с Брюсом Баумгартнером (США), выиграл у него по баллам со счётом 3-1 и стал олимпийским чемпионом.

На Летних Олимпийских играх 1992 года в Барселоне, выступая за Объединённую команду, боролся в весовой категории до 130 килограммов.

В предварительных схватках:
 в первом круге по баллам со счётом 6-3 выиграл у Юрая Штеча (Чехословакия);
 во втором круге по баллам со счётом 7-1 выиграл у Кирила Барбутова (Болгария);

В финальных схватках:
 в третьем круге по баллам со счётом 0-3 проиграл Брюсу Баумгартнеру (США);
 в четвёртом круге по баллам со счётом 4-3 выиграл у Ван Чуньгуана (Китай);
 в шестом круге по баллам со счётом 4-0 выиграл у Махмута Демира (Турция) и стал бронзовым призёром Олимпийских игр.

Основные соревнования и занятые места 

Включён в Зал славы Международной федерации любительской борьбы.

Являлся заместителем председателя Департамента спорта и по делам молодежи Грузии, с 2009 — заместитель председателя Департамента спорта Грузии.. Вице-президент Олимпийского комитета Грузии.

17 ноября 2008 года стал одним из подписавших письмо в МОК о переносе Зимних Олимпийских игр в Сочи.

Фильмография 
  — Арена неистовых — Каленике Лечхумский (в титрах как Дато Рачвели)

Награды 
 Президентский орден «Сияние» (Грузия, 2018)

Примечания

Ссылки 
 
 

Чемпионы СССР по вольной борьбе
Борцы Грузии
Олимпийские чемпионы от СССР
Олимпийские чемпионы по борьбе
Борцы на летних Олимпийских играх 1988 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1988 года
Борцы на летних Олимпийских играх 1992 года
Чемпионы мира по вольной борьбе
Чемпионы Европы по вольной борьбе
Борцы супертяжёлого веса
Чемпионы СНГ по борьбе